So Far Away pode referir-se a:

 So Far Away (álbum), álbum de The Chords
 "So Far Away" (canção de Avenged Sevenfold)
 "So Far Away" (canção de Carole King)
 "So Far Away" (canção de Dire Straits)
 "So Far Away" (canção de Goo Goo Dolls)
 "So Far Away" (canção de Staind)

Desambiguações de música